Actio commodati contraria
 Actio commodati directa